Barly kan syfta på:

 Barly, Pas-de-Calais, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Barly, Somme, fransk kommun i departementet Somme